Peter Blickle ist der Name folgender Personen:

* Peter Blickle (Historiker) (1938–2017), deutscher Historiker und Autor
 Peter Blickle (Germanist) (* 1961), deutscher Germanist und Schriftsteller